Långasjön kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Skåne 
Långasjö (Össjö socken, Skåne), sjö i Ängelholms kommun,  (10 ha)
Långasjö (Örkelljunga socken, Skåne), sjö i Örkelljunga kommun,

Blekinge 
Långasjön (Asarums socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun,  (96 ha)
Långasjön (Ringamåla socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun,  (11 ha)
Långasjön (Åryds socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun och Ronneby kommun,  (13 ha)
Långasjön (Augerums socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun,  (20 ha)
Långasjön (Eringsboda socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun och Ronneby kommun,  (21 ha)
Långasjön (Rödeby socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun,  (17 ha)
Långasjön (Tvings socken, Blekinge, 624528-147369), sjö i Karlskrona kommun och Ronneby kommun,  (11 ha)
Långasjön (Tvings socken, Blekinge, 624816-147933), sjö i Karlskrona kommun,  (11 ha)
Långasjön (Tvings socken, Blekinge, 625615-147798), sjö i Karlskrona kommun, 
Långasjön (Kyrkhults socken, Blekinge, 624739-141844), sjö i Olofströms kommun, 
Långasjön (Kyrkhults socken, Blekinge, 624967-141493), sjö i Olofströms kommun, 
Långasjön (Kyrkhults socken, Blekinge, 624978-141522), sjö i Olofströms kommun,  (7 ha)
Långasjön (Kyrkhults socken, Blekinge, 625808-141985), sjö i Olofströms kommun, 
Långasjön (Backaryds socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun,  (62 ha)
Långasjön (Bräkne-Hoby socken, Blekinge, 624124-145257), sjö i Ronneby kommun,  (12 ha)
Långasjön (Bräkne-Hoby socken, Blekinge, 624554-145574), sjö i Ronneby kommun,  (24 ha)
Långasjön (Ronneby socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun,  (20 ha)

Halland 
Långasjö (Gunnarps socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun,  (15 ha)
Långasjön (Gunnarps socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun,  (16 ha)
Långasjö (Krogsereds socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun,  (26 ha)
Långasjö (Vessige socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun, 
Norra Långasjön, sjö i Halmstads kommun och Hylte kommun,  (25 ha)
Södra Långasjön, sjö i Halmstads kommun,  (7 ha)
Långasjön (Nösslinge socken, Halland), sjö i Varbergs kommun,  (9 ha)
Långasjö (Skällinge socken, Halland), sjö i Varbergs kommun,  (11 ha)

Småland 
Långasjösjön, sjö i Emmaboda kommun,  (17 ha)
Långasjön (Kävsjö socken, Småland), sjö i Gnosjö kommun,  (82 ha)
Nedre Långasjön, sjö i Tingsryds kommun,  (21 ha)
Nedre Långasjön, sjö i Tingsryds kommun,  (21 ha)
Långasjön (Härlunda socken, Småland), sjö i Älmhults kommun,

Västergötland 
Långasjön (Bollebygds socken, Västergötland), sjö i Bollebygds kommun, 
Långasjön (Länghems socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,  (26 ha)

Se även 
Långasjö, 
Långasjö socken, i Konga härad i Värend i Kronobergs län, sedan 1971 del av Emmaboda kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn